Palermo Open 2019, właśc. 30° Palermo Ladies Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2019 z cyklu Palermo Open rozgrywany w dniach 22–28 lipca 2019 roku w Palermo na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 we Włoszech